Deux appareils totalement différent portèrent la désignation Nord 1500 :
 Le Nord 1500 Griffon II, un intercepteur expérimental à statoréacteur
 Le Nord 1500 Noréclair, un prototype de bombardement en piqué et de torpillage